Federico Cartabia – calciatore argentino naturalizzato italiano
Marta Cartabia – docente e costituzionalista